Михалковцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Михалковцы — село в Острожском районе Ровненской области.
 Михалковцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.